Duverger [dyveržé] (psáno také du Vergier, DuVerger a Duvergé) je příjmení francouzského původu – patronymum, znamenající v češtině: Ze zahrady nebo Z ráje. Duvergerové byli součástí francouzské královské armády na dvoře Bourbonů.
 
 Maurice Duverger (1917) – francouzský právník, sociolog a politolog
 Jean Duverger – mexický herec a estrádní umělec
 René Duverger – francouzský vzpěrač, olympijský vítěz
 De la Rochejacquelein – Duverger je původní jméno starého francouzského rodu z Vendée

Externí odkazy 
 

Francouzská příjmení
Francouzské šlechtické rody